Kopyść (również warzecha, warząchew) – długa łyżka z drewna. Dawniej powszechnie stosowana podczas gotowania (stąd rdzeń warz-). Między innymi na Podhalu służyła do mieszania w kotle i nabierania, np. żętycy.

Obecnie pomocna między innymi przy patelniach teflonowych, ponieważ nie jest tak twarda, jak metalowa chochla i nie uszkadza tworzywa. Zalecana również przy długotrwałej obróbce przetworów owocowych z powodu braku właściwości utleniających drewna.

Sprzęt kuchenny